Giffonesi – abitanti di Giffone
Giffonesi – abitanti di Giffoni Sei Casali
Giffonesi – abitanti di Giffoni Valle Piana